Torre de telecomunicaciones o torre de comunicaciones puede hacer referencia a:

En África 

 Torre de telecomunicaciones de El Cairo

 Torre de telecomunicaciones de Nador

 Torre de telecomunicaciones de Hillbrow.
 Torre de telecomunicaciones de Brixton, llamada «Torre Sentech».

En América 

 Torre de telecomunicaciones de Brasilia

 Torre de telecomunicaciones de Toronto, llamada «Torre CN».

 Torre de telecomunicaciones de Santiago, llamada «Torre Entel».

 Torre de telecomunicaciones KTAL
 Torre de telecomunicaciones KVLY-TV
 Uruguay 
 Torre de las Telecomunicaciones

En Asia 

 Torre de telecomunicaciones de Cantón
 Torre de telecomunicaciones de Shanghái, llamada «Torre Perla Oriental».
 Torre de telecomunicaciones de Pekín
 Torre de telecomunicaciones de Tianjin
 Torre de telecomunicaciones de Zhengzhou, llamada «Torre Zhongyuan».
 
 Torre de telecomunicaciones de Macao

 Torre de telecomunicaciones de Pionyang

 Torre de telecomunicaciones de Seúl, llamada «N Seoul Tower».

 Torre de telecomunicaciones de Teherán, llamada «Torre Milad».

 Torre de telecomunicaciones de Kuwait, llamada «Torre de la Liberación».

 Torre de telecomunicaciones de Kuala Lumpur

 Torre de telecomunicaciones de Colombo, llamada «Torre del Loto».

 Torre de telecomunicaciones de Kiev

 Torre de telecomunicaciones de Taskent

En Europa 

 Torre de telecomunicaciones de Berlín
 Torre de telecomunicaciones de Bremen
 Torre de telecomunicaciones de Colonia, llamada «Colonius»
 Torre de telecomunicaciones de Cuxhaven, llamada «Torre de Friedrich Clemens Gerke»
 Torre de telecomunicaciones de Düsseldorf, llamada «Torre del Rin»
 Torre de telecomunicaciones de Fráncfort del Meno, llamada «Europaturm»
 Torre de telecomunicaciones de Hamburgo, llamada «Torre de Heinrich Hertz»
 Torre de telecomunicaciones de Heubach
 Torre de telecomunicaciones de Kiel
 Torre de telecomunicaciones de Mannheim
 Torre de telecomunicaciones de Múnich, llamada «Torre Olímpica»
 Torre de telecomunicaciones de Münster
 Torre de telecomunicaciones de Schiffdorf
 Torre de telecomunicaciones de Stuttgart
 Torre de telecomunicaciones de Ulm

 Torre de telecomunicaciones de Viena, llamada «Torre del Danubio»

 Torre de telecomunicaciones de Zagreb

 Torre de telecomunicaciones de Cádiz, llamada «Tavira II»
 Torre de telecomunicaciones de Collserola
 Torre de telecomunicaciones de Gerona
 Torre de telecomunicaciones de Madrid, llamada «Torrespaña»
 Torre de telecomunicaciones de Montjuic
 Torre de telecomunicaciones de Oviedo
 Torre de telecomunicaciones de Salamanca, llamada «de Los Montalvos»
 Torre de telecomunicaciones de Zaragoza, llamada de «Movistar»

Torre de telecomunicaciones de Helsinki

 Torre de telecomunicaciones de Ekaterimburgo
 Torre de telecomunicaciones de Moscú, llamada «Torre Ostankino»

 Torre de telecomunicaciones de Estocolmo, llamada «Torre Kaknäs»

 Torre de telecomunicaciones de Säntis

En Oceanía 

 Torre de telecomunicaciones de Sydney, llamada «Sydney Tower».

 Torre de telecomunicaciones de Auckland, llamada «Sky Tower».